IPB est un sigle qui peut signifier :

 en français
 Institut polytechnique de Bordeaux, un établissement public regroupant plusieurs écoles d’ingénieurs ;
 Institut Paul Bocuse, une école de gastronomie située à Ecully ;
 indice de potentialités bioclimatiques, une estimation formalisée par les biogéographes des ressources ;

en anglais
 Invision Power Board, un produit (payant) développé en PHP, permettant de mettre en place un forum de discussion sur Internet ;
 , des liaisons électriques de puissance présentes dans les centrales électriques (elles sont constituées de trois phases isolées et transportent le courant de l'alternateur aux transformateurs de la centrale) ;
 International Peace Bureau (en français, Bureau international de la paix)       ;

 en indonésien
 Institut Pertanian Bogor (en français, Institut agronomique de Bogor), en Indonésie ;

en tchèque
 Investiční a poštovní banka, la banque postale d'investissement, absorbée en 2000 par la Československá obchodní banka.